Саду — власна назва

Топоніми

Саду (річка)

Саду (Румунія)